Відноситься до двох одночасних контрнаступів у російсько-українській війні:

 Контрнаступ Збройних сил України на півдні України (2022)
 Харківський контрнаступ Збройних сил України (2022)

Російсько-українська війна (з 2014)